Wolfsburg, város Alsó-Szászországban, Németországban
 Wolfsburg, a vajdasági Kúla városának német neve
 VfL Wolfsburg, a németországi Wolfsburg labdarúgócsapatának neve